Friedrich Kruse ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Kruse (Mediziner) (1896–1981), deutscher Kinderarzt 
 Friedrich Ferdinand Heinrich Kruse (auch Fritz Kruse; 1874–1945), deutscher Kapitän
 Friedrich Karl Hermann Kruse (1790–1866), deutscher Historiker

Siehe auch
 Friedrich Cruse